Triacastela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tríacastela, ort, Galicien, Provincia de Lugo, 
 Triacastela (kommun i Spanien), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar